Бебе може да се отнася за:

 Бебе — новороден човек

Личности с това име
 Бебе (певица) (р. 1978) — испанска певица
 Бебе (футболист) (р. 1990) — португалски футболист

Вижте също 
 Бебето